Ю́рий Васи́льевич Ге́йко (, Москва, СССР) — российский журналист, член Союза писателей России и Союза кинематографистов России, лауреат премий «Лучший журналист России» (1995), «Автомобильный журналист России» (2003), кандидат в мастера спорта по автоспорту.

Биография и научные занятия 
Окончил Московский автомеханический институт (МАМИ), Литературный институт им. Горького. В армии служил офицером — начальником автотракторной службы ракетной площадки в Казахстане. По мотивам службы в армии написал повесть «Сайга», которую считает самым своим значительным художественным произведением: в ней описан трагический случай, произошедший во время незаконной охоты на сайгаков военнослужащими СА, заготовлявшими мясо для своей части. Работал инженером-испытателем на АЗЛК, каскадёром на киностудии, приёмщиком в автосервисе, корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Наибольшую известность именно как автомобильный журналист получил в начале 2000-х, когда в «КП» вел вместе с Вячеславом Варёновым рубрику «Автоликбез», которая позже стала его фирменной — и в «Российской газете», и, позже — на «Авторадио». Жена — актриса Марина Дюжева (с 4 февраля 1983), двое сыновей: Михаил (род. 9 октября 1983) и Григорий (род. 28 августа 1986).

Юрий Гейко — участник кругосветного автомобильного путешествия в 1989 году «Караван Колумбов», объехал земной шар примерно по 40-й параллели за рулём «Москвича-2141», который потом много лет стоял в музее АЗЛК, пока завод не разворовали. За это путешествие получил статус «Почётного гражданина г. Колумбуса» (столицы штата Огайо в США). Вторую кругосветку на автомобиле «КИА Спектра» Ижевского производства Юрий Гейко совершил в 2006 году.

Автор книг в области автомобильной публицистики, сценариев. Победитель Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг-2005» в номинации «Результативность публикации».

3 февраля 2011 года разместил в своем форуме обращение к своему бывшему сослуживцу Валентину Юмашеву. В нём Юрий Гейко в жёсткой форме раскритиковал итоги деятельности руководителей страны за последние два десятилетия. По утверждению Гейко от публикации этого письма без встречного комментария Юмашева ранее отказалась Новая Газета, где он в то время работал обозревателем.

Сочинения 
Художественные:
 «Сайга», повесть. М., Новый мир, № 10, 1980.
 «Истопник „Российских далей“» (повесть).

Рассказы 

Публицистика:
 Как за рулем и выжить, и удовольствие получить. М., 1996
 Автоликбез. СПб, 2000.
 Автоликбез (в соавторстве с Вячеславом Варёновым). М., 2002.
 Автоэнциклопедия. М., 2006.
 Автоликбез. М., 2009.
 Кайф на колёсах. М., 2009.
 Водительское мастерство и безопасность. М., 2009.
 Как нас обманывают. М., 2009.
 Женщина за рулём и прочая чертовщина. М.,2009.
 Кое-что из истории. М., 2009.
 Зима. М., 2009.
 Советы в чистом виде. М., 2009.
 Путешествия. М., 2009.
 Мои друзья, мои герои. М., 2009.
 Автоликбез. М., 2010.
 Автоликбез-2. М., 2010.
 Дураки, дороги и другие особенности национального вождения. М., 2011.
 Моя любовь — автомобиль. М., 2011
 Легкий способ бросить дурить. За рулем. М., 2016

Примечания

Ссылки 
 Автоликбез.ру
 Виктор Некрасов «Журнал „Новый мир“ № 10 за 1980 г. (О повести Юрия Гейко „Сайга“)» (Обзор для «Радио Свобода», 7 декабря 1980 г.)

Выпускники МАМИ
Журналисты России
Путешественники России
Репортёры